Гран-при Японии — семнадцатый этап в сезоне 2006 года, во многом предопределивший судьбу чемпионского титула, за который боролись Фернандо Алонсо и Михаэль Шумахер.

Квалификация

Гонка 
На момент начала гонки оба гонщика были равны по очкам — 116. Михаэль долгое время лидировал в гонке, но за 17 кругов до финиша на его машине загорелся мотор, вследствие чего немец вынужден был покинуть гонку, которая закончилась победой Алонсо.

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Японии
Октябрь 2006 года
Спорт в Японии в 2006 году
Международные спортивные соревнования в Судзуке